Příjmení Pearson nosí více významných osobností:

 April Pearsonová (* 1989), britská herečka
 Duke Pearson (1932–1980), americký jazzman
 Frederick Stark Pearson (1861–1915), americký businessman
 Hesketh Pearson (1887–1964), britský herec a spisovatel
 Karl Pearson (1857–1936), britský matematik
 Lee Pearson (* 1974), britský paralympik
 Lester B. Pearson (1897–1972), kanadský premiér
 Mary E. Pearson (* 1955), americká spisovatelka
 Mike Parker Pearson (* 1957), britský archeolog
 Ridley Pearson (* 1953), americký spisovatel
 Sally Pearsonová (* 1986), australská překážkářka

Externí odkazy